Даход:

 Даход — город в штате Гуджарат, Индия.
  Даход — округ в штате Гуджарат, Индия.